Bojd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalāteh-ye Bojdī, ort, Khorasan, 
 Bejed, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar